«Меридиан» — советский и российский музыкальный коллектив (трио) из города Иваново.

История 
Создан в 1975 году как студенческий коллектив (в составе: Надежда Лукашевич, Николай Сметанин, Владимир Ситанов), с 1978 года выступает профессионально. С 1980 года трио начинает работать с Микаэлом Таривердиевым. В 1981 году «Меридиан» становится лауреатом I премии Всесоюзного конкурса молодых исполнителей советской песни, неоднократно выступает на телевидении на песенных конкурсах.

В 1983 году — выход на экраны художественного фильма «Торпедоносцы» (одна из ролей — Лукашевич), в котором исполнена песня «Шофёрша». В 1985 году в финале фестиваля «Песня-85» в исполнении «Меридиана» прозвучала песня «Прекрасное далёко» композитора Евгения Крылатова на стихи поэта Юрия Энтина (фильм «Гостья из будущего»). В том же году трио присвоена всесоюзная премия Ленинского комсомола.

В 1995 году всем участникам трио присвоено звание Заслуженных артистов России. Лауреаты международных конкурсов и фестивалей в Париже (Конкурс имени Жака Бреля), Берлине, Праге, Хельсинки.

Прекратил существование в 2021 году.

Состав 
В 1999 скончался Владимир Ситанов, его место в качестве третьего участника трио занял Алексей Подшивалов.

 Надежда Лукашевич — солистка, директор
 Алексей Подшивалов — пение, гитара, саксофон
 Николай Сметанин — музыкальный руководитель, пение, гитара.

Ссылки 
 Официальный сайт трио «Меридиан»

Примечания 

Музыкальные коллективы СССР
Музыкальные коллективы России
Музыкальные коллективы по алфавиту
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1975 году
Музыкальные коллективы Иванова
Трио
Исполнители романсов